Mit Crac beziehungsweise CRAC kann gemeint sein:

 Crac (Film), kanadischer animierter Kurzfilm

 Chinese Radio Amateurs Club, Amateurfunkverband der Volksrepublik China

Siehe auch:
 Crack
 Crag
 Cragg